August Belaen, Belgisch syndicalist en politicus
 Wim Belaen, Belgisch dirigent, klarinettist en auteur